Paro kan syfta på:

 Paro (djur) – ett släkte spindlar
 Paro (robot) – en terapeutisk robot

Geografi

Bhutan 

 Paro Chhu, vattendrag, 
 Paro (distriktshuvudort), 
 Paro, distrikt, 
 Paros flygplats – enda internationella flygplatsen i Bhutan

Finland 

 Paro (Jorois, Södra Savolax, Finland), sjö, Södra Savolax, 

Robotskapade Bhutanförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar